Czerwone koszary w Kołobrzegu
 Czerwone koszary w Stargardzie
 Czerwone koszary w Ostródzie